Marie Černá může být:

 Marie Černá (1920–???) – československá politička KSČ
 Meda Valentová, roz. Marie Černá (1898–1973) – česká herečka
 Marie Wagnerová, roz. Marie Černá (1887–1934) – česká spisovatelka, pod pseudonymem F. Háj autorka románů o Kájovi Maříkovi